Szymbark ist der Name folgender geographischen Objekte in Polen:

* Szymbark (Iława), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Schönberg, Kreis Rosenberg, West-/Ostpreußen)
 Szymbark (Gorlice), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen (Schönberg, Galizien)
 Szymbark (Stężyca), Dorf in der Gmina Stężyca (Powiat Kartuski), Woiwodschaft Pommern (Schönberg, Stendsitz in Westpreußen)